Gouvernement Tindemans I
 Gouvernement Tindemans II
 Gouvernement Tindemans III
 Gouvernement Tindemans IV